

Astronomia
 11012 Henning – asteroide della fascia principale

Geografia
Stati Uniti d'America
 Henning – villaggio della Contea di Vermilion, Illinois
 Henning – città della Contea di Otter Tail, Minnesota
 Henning – città della Contea di Lauderdale, Tennessee

Onomastica
 Henning – diminutivo tedesco e scandinavo del nome proprio di persona Enrico